Kerbl ist der Familienname folgender Personen:

 Susanne Kerbl (* 1965), österreichische Sängerin, Musicaldarstellerin und Musikschulleiterin
 Thomas Kerbl (* 1965), österreichischer Dirigent, Pianist und Universitätsprofessor